Load kan syfta på:

 Load, Kentucky – ett kommunfritt område i Kentucky, USA
 Load (rymdmått) – ett brittiskt rymdmått
 Load (album) – hårdrocksbandet Metallicas 6:e album